Herøy kan syfta på:

Herøy kommun, Nordland – en kommun i Nordland fylke i Norge
Herøy kommun, Møre og Romsdal – en kommun i Møre og Romsdal fylke i Norge